Siliquaria är ett släkte av snäckor. Siliquaria ingår i familjen Siliquariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Siliquaria